Dit is een lijst van planetoïden 1401-1500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1401) Lavonne || 1935 UD || 22 oktober 1935 || E. Delporte
|-
| (1402) Eri || 1936 OC || 16 juli 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1403) Idelsonia || 1936 QA || 13 augustus 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (1404) Ajax || 1936 QW || 17 augustus 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1405) Sibelius || 1936 RE || 12 september 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1406) Komppa || 1936 RF || 13 september 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1407) Lindelöf || 1936 WC || 21 november 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1408) Trusanda || 1936 WF || 23 november 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1409) Isko || 1937 AK || 8 januari 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1410) Margret || 1937 AL || 8 januari 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1411) Brauna || 1937 AM || 8 januari 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1412) Lagrula || 1937 BA || 19 januari 1937 || L. Boyer
|-
| (1413) Roucarie || 1937 CD || 12 februari 1937 || L. Boyer
|-
| (1414) Jérôme || 1937 CE || 12 februari 1937 || L. Boyer
|-
| (1415) Malautra || 1937 EA || 4 maart 1937 || L. Boyer
|-
| (1416) Renauxa || 1937 EC || 4 maart 1937 || L. Boyer
|-
| (1417) Walinskia || 1937 GH || 1 april 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1418) Fayeta || 1903 RG || 22 september 1903 || P. Götz
|-
| (1419) Danzig || 1929 RF || 5 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1420) Radcliffe || 1931 RJ || 14 september 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1421) Esperanto || 1936 FQ || 18 maart 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1422) Strömgrenia || 1936 QF || 23 augustus 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1423) Jose || 1936 QM || 28 augustus 1936 || J. Hunaerts
|-
| (1424) Sundmania || 1937 AJ || 9 januari 1937 || Y. Väisälä
|-
| (1425) Tuorla || 1937 GB || 3 april 1937 || K. A. Inkeri
|-
| (1426) Riviera || 1937 GF || 1 april 1937 || M. Laugier
|-
| (1427) Ruvuma || 1937 KB || 16 mei 1937 || C. Jackson
|-
| (1428) Mombasa || 1937 NO || 5 juli 1937 || C. Jackson
|-
| (1429) Pemba || 1937 NH || 2 juli 1937 || C. Jackson
|-
| (1430) Somalia || 1937 NK || 5 juli 1937 || C. Jackson
|-
| (1431) Luanda || 1937 OB || 29 juli 1937 || C. Jackson
|-
| (1432) Ethiopia || 1937 PG || 1 augustus 1937 || C. Jackson
|-
| (1433) Geramtina || 1937 UC || 30 oktober 1937 || E. Delporte
|-
| (1434) Margot || 1936 FD1 || 19 maart 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (1435) Garlena || 1936 WE || 23 november 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1436) Salonta || 1936 YA || 11 december 1936 || G. Kulin
|-
| (1437) Diomedes || 1937 PB || 3 augustus 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1438) Wendeline || 1937 TC || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1439) Vogtia || 1937 TE || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1440) Rostia || 1937 TF || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1441) Bolyai || 1937 WA || 26 november 1937 || G. Kulin
|-
| (1442) Corvina || 1937 YF || 29 december 1937 || G. Kulin
|-
| (1443) Ruppina || 1937 YG || 29 december 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1444) Pannonia || 1938 AE || 6 januari 1938 || G. Kulin
|-
| (1445) Konkolya || 1938 AF || 6 januari 1938 || G. Kulin
|-
| (1446) Sillanpää || 1938 BA || 26 januari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1447) Utra || 1938 BB || 26 januari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1448) Lindbladia || 1938 DF || 16 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1449) Virtanen || 1938 DO || 20 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1450) Raimonda || 1938 DP || 20 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1451) Granö || 1938 DT || 22 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1452) Hunnia || 1938 DZ1 || 26 februari 1938 || G. Kulin
|-
| (1453) Fennia || 1938 ED1 || 8 maart 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1454) Kalevala || 1936 DO || 16 februari 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1455) Mitchella || 1937 LF || 5 juni 1937 || A. Bohrmann
|-
| (1456) Saldanha || 1937 NG || 2 juli 1937 || C. Jackson
|-
| (1457) Ankara || 1937 PA || 3 augustus 1937 || K. Reinmuth
|-
| (1458) Mineura || 1937 RC || 1 september 1937 || F. Rigaux
|-
| (1459) Magnya || 1937 VA || 4 november 1937 || G. N. Neujmin
|-
| (1460) Haltia || 1937 WC || 24 november 1937 || Y. Väisälä
|-
| (1461) Jean-Jacques || 1937 YL || 30 december 1937 || M. Laugier
|-
| (1462) Zamenhof || 1938 CA || 6 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1463) Nordenmarkia || 1938 CB || 6 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1464) Armisticia || 1939 VO || 11 november 1939 || G. van Biesbroeck
|-
| (1465) Autonoma || 1938 FA || 20 maart 1938 || A. Wachmann
|-
| (1466) Mündleria || 1938 KA || 31 mei 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1467) Mashona || 1938 OE || 30 juli 1938 || C. Jackson
|-
| (1468) Zomba || 1938 PA || 23 juli 1938 || C. Jackson
|-
| (1469) Linzia || 1938 QD || 19 augustus 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1470) Carla || 1938 SD || 17 september 1938 || A. Bohrmann
|-
| (1471) Tornio || 1938 SL1 || 16 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1472) Muonio || 1938 UQ || 18 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1473) Ounas || 1938 UT || 22 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1474) Beira || 1935 QY || 20 augustus 1935 || C. Jackson
|-
| (1475) Yalta || 1935 SM || 21 september 1935 || P. F. Shajn
|-
| (1476) Cox || 1936 RA || 10 september 1936 || E. Delporte
|-
| (1477) Bonsdorffia || 1938 CC || 6 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1478) Vihuri || 1938 CF || 6 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1479) Inkeri || 1938 DE || 16 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1480) Aunus || 1938 DK || 18 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1481) Tübingia || 1938 DR || 7 februari 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1482) Sebastiana || 1938 DA1 || 20 februari 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1483) Hakoila || 1938 DJ1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1484) Postrema || 1938 HC || 29 april 1938 || G. N. Neujmin
|-
| (1485) Isa || 1938 OB || 28 juli 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1486) Marilyn || 1938 QA || 23 augustus 1938 || E. Delporte
|-
| (1487) Boda || 1938 WC || 17 november 1938 || K. Reinmuth
|-
| (1488) Aura || 1938 XE || 15 december 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1489) Attila || 1939 GC || 12 april 1939 || G. Kulin
|-
| (1490) Limpopo || 1936 LB || 14 juni 1936 || C. Jackson
|-
| (1491) Balduinus || 1938 EJ || 23 februari 1938 || E. Delporte
|-
| (1492) Oppolzer || 1938 FL || 23 maart 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1493) Sigrid || 1938 QB || 26 augustus 1938 || E. Delporte
|-
| (1494) Savo || 1938 SJ || 16 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1495) Helsinki || 1938 SW || 21 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1496) Turku || 1938 SA1 || 22 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1497) Tampere || 1938 SB1 || 22 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1498) Lahti || 1938 SK1 || 16 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1499) Pori || 1938 UF || 16 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1500) Jyväskylä || 1938 UH || 16 oktober 1938 || Y. Väisälä|}

Planetoïdenlijsten